Schattenspringer steht für:

 Schattenspringer (Fernsehsendung), deutsche Talkshow (1997) 
 Schattenspringer (Comic), Comicreihe von Daniela Schreiter (seit 2014)